Brahmann ist der Familienname folgender Personen:

 Simone Brahmann (* 1961), deutsche Schauspielerin
 Willy Brahmann (1915–1971), deutscher Tontechniker bei Film und Fernsehen

Siehe auch:
 Bramann
 Brahman
 Pramann